M3 se poate referi la:
Metru cub
BMW M3
Linia M3 a metroului din București
Șoseaua M3 din Republica Moldova
M3 Lee/Grant, un model de tanc